Динтен () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Целль-ам-Зе.  . Официальный код  —  50603.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Якоб Бюрглер (СДПА) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 СДПА занимает 6 мест.
 АНП занимает 3 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины земли Зальцбург